Spojení písmen FNC může mít různé významy:

 Festival du nouveau cinéma – filmový festival v Montréalu
 Federal Networking Council – americká federální agentura zprostředkovávající komunikaci ve vědecké oblasti
 Fédération Nationale Catholique – francouzské antisekulární hnutí v meziválečném období
 Front Nacional de Catalunya – název několika katalánských politických stran
 Fight Night Champion – videohra od EA Vancouver
 Fox News Channel – americký zpravodajský televizní kanál
 FNC Entertainment – korejské hudební nakladatelství
 FN FNC – belgická útočná puška
 zkratka pro Fnatic – britskou organizaci zabývající se elektronickým sportem
 forum non conveniens – právní formule pro vyslovení nepříslušnosti soudu
 Oficiální zkratka IATA pro Letiště Madeira